Deutsches Heer, o corpo terrestre das forças armadas da Alemanha;
Oswald Heer (1809-1883), geólogo e botânico suíço, com a abreviatura padrão "Heer";
Joachim Heer (1825-1895), político suíço.

Desambiguação